Miranda Ribeiro kan som auktorsförkortning betyda:

 Alípio de Miranda Ribeiro
 Paulo de Miranda Ribeiro

Robotskapade auktorsförkortningar